Lenoxx

Localidades 

Lenox (Geórgia)
Lenox (Iowa)

Desambiguação